Quatre Sants Màrtirs de Girona, els germans Sant Germà, Sant Just, Sant Paulí i Sant Sici
 Trobat i els 359 màrtirs de Girona, o sant Invent, un dels 360 màrtirs de Girona (307)